Yerba verruguera puede referirse a: 

 el nombre común de la planta Chelidonium majus; o
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum.